Мередіт Макґрат і Лариса Савченко виграли титул, перемігши у фіналі пару Лорі Макніл і Гелена Сукова з рахунком 3–6, 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мередіт Макґрат /  Лариса Савченко (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Гелена Сукова (фінал)
 Іва Майолі /  Яна Новотна (півфінал)
 Манон Боллеграф /  Крісті Богерт (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1996 Faber Grand Prix Doubles Draw 

Faber Grand Prix
Тур WTA 1996